Sanctuary (englisch für „Heiligtum, Kultstätte“) steht für:
 eine Musikband, siehe Sanctuary (Band)
 ein Lied der US-amerikanischen Band Welshly Arms
 eine kanadische Web- und Fernsehserie, siehe Sanctuary – Wächter der Kreaturen
 einen australischen Spielfilm von Robin De Crespigny aus dem Jahr 1995, siehe Sanctuary (1995)
 einen kanadischen Spielfilm des Regisseurs Tibor Takács aus dem Jahr 1998, siehe Sanctuary (1998)
 einen Spielfilm von Yuhang Ho aus dem Jahr 2004, siehe Sanctuary (2004)
 einen Spielfilm von Zachary Wigon aus dem Jahr 2022, siehe Sanctuary (2022)
 einen neolithischen Kultplatz, siehe The Sanctuary
 ein britisches Plattenlabel, siehe Sanctuary Records
 einen Roman von William Faulkner, deutscher Titel Die Freistatt
 einen Roman von Nora Roberts
 den Originaltitel der Romanverfilmung Heimkehr in den Tod, basierend auf einem Buch von Nora Roberts
 Sanctuary (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 zu deutsch Sanktuario, ein (virtuelles) Universum aus einem Computerspiel, siehe Diablo (Computerspiel)

Sonstiges:
 Sanctuary Cliffs, Kliffs auf Snow Hill Island, Weddell-Meer, Antarktis
 Sanctuary Glacier, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Sanctuary Islands, Inselgruppe vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika